124-я отдельная стрелковая бригада

 124-я танковая бригада